Timofeïev (masculin ; ) ou Timofeïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Artiom Timofeïev (1986-), coureur cycliste russe ;
 Artiom Timofeïev (1985-), grand-maître russe du jeu d'échecs ;
 Lioubov Timofeïeva (1951- ), pianiste russe ;
 Nikolaï Timofeïev-Ressovski (1900-1981), biologiste et généticien soviétique ;
 Sergueï Timofeïev (1965-), footballeur kazakh.

Patronyme russe